Умбой (), также называется Сиасси и Рук — вулканический остров в Тихом океане у северного берега государства Папуа — Новой Гвинеи. Расположен между островами Новая Гвинея (от которого отделён проливом Витязь) и Новая Британия (от которого отделён проливом Дампир). Административно входит в состав провинции Моробе региона Момасе.

Древний вулканический массив, представленный островом эллиптической формы, размерами 49 на 27 км. В северо-западной части острова находится группа потухших вулканов, в центре которой — конус Тало — базальтовый стратовулкан, высотой 1390 м (по другим данным — 1548 м) и два кратера, заполненные озёрами — Соал и Барик. У их подножия — многочисленные горячие источники. Остров предположительно возник в эпоху голоцена. Площадь острова 930,2 км².

У юго-восточного побережья острова расположены 18 малых островов, из которых обитаемы только семь. Жители этих островов занимаются традиционной бартерной торговлей, доставляя по морю свиней, горшки, деревянные миски на своих каноэ.

Примечания

Ссылки 
 

Острова Папуа — Новой Гвинеи
Моробе